de optica, een deelgebied van de natuurkunde dat zich bezighoudt met licht; of
een opticien, iemand die kundig is in de optica.